Kaster ist der Name folgender Orte:

 Kaster, Ortsteil von Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Kaster ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Kaster (* 1957), deutscher Politiker (CDU)
 Heike Kaster-Meurer (* 1964), deutsche Ärztin und Politikerin (SPD)
 Heinz Kaster (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Karl Georg Kaster (1943–1997), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdidaktiker
 Robert A. Kaster (* 1948), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Caster
 Custer